Ниже представлен список действующих руководителей десяти канадских провинций и трёх территорий.

Руководители провинций

Руководители территорий

См. также 
 Список действующих руководителей
 Список основных местных руководителей
 Список губернаторов штатов США
 Список руководителей штатов Мексики
 Список руководителей субъектов Российской Федерации
 Список руководителей датских областей
 Список руководителей французских регионов

Примечания

Ссылки 
 Rulers.org
 Worldstatesmen.org

Руководители